Кудашевский сельсовет (сельский совет)

Россия 

 Кудашевский сельсовет Татышлинского района Башкортостана (административно-территориальная единица и муниципальное образование).

Украина 

Кудашевский сельский совет (укр. Кудашівська сільська рада) 

 Кудашевский сельский совет Криничанского района Днепропетровской области (административно-территориальная единица, район и сельский совет упразднены в 2020).